The Word встречается в следующих названиях статей:
The Word — песня группы «Битлз».
The Word (ПО) — компьютерная программа для изучения Библии.

См. также 
 Word (значения)
 Words